Giuliacci – cognome italiano
 Andrea Giuliacci – meteorologo, climatologo e accademico italiano
 Mario Giuliacci – meteorologo, personaggio televisivo e accademico italiano